Турвальдс () — шведская фамилия. Известные носители:

 Торвальдс, Линус (род. 1969) — финский программист, хакер.
 Турвальдс, Нильс (род. 1945) — финский политик и журналист.
  (1916—1995) — финский писатель и поэт.

См. также 
 Торвальд
 Торвальдс 
 Торвальдур
 Торвальдссон